Метроплекс может относиться к одному из следующих понятий:
 Метроплекс — территория 2-х или более близко расположенных метрополий, тесно связанных друг с другом.
  — звукозаписывающая компания, музыка в стиле Детройт-техно.
 Метроплекс (трансформер) — персонаж вселенной трансформеров